Mobba kan syfta på:
Mobbning – en eller flera personer utsätts för systematiska trakasserier inom en social grupp
Mobbning (djurbeteende) – ett zoologisk begrepp, som främst beskriver ett försvarsbeteende när djur av en viss art attackerar eller stör en annan art, oftast för att skydda sin avkomma